Incze László (1918–1969) labdarúgó
Incze László (1928–2007) történész, muzeológus